Ananea puede referirse a:
 Ananea, localidad en Bolivia.
 Ananea, localidad en Perú.